

Architettura 
 Castello di Stadera – edificio storico in Alta Val Tidone, bene culturale italiano

Geografia 
 Quartiere Stadera – quartiere del Municipio 5 di Milano

Metrologia 
 Stadera – bilancia di origine etrusca basata sul principio delle leve
 Stadera a ponte – dispositivo di pesatura dei veicoli anche noto come ponte a bilico

Pagine correlate 
 Carafa della Stadera